Dollfus puede referirse a:
Adrien Dollfus (1858-1921), carcinólogo francés
Audouin Dollfus (1924-2010), astrónomo francés
Gustave Frédéric Dollfus (1850-1931), geólogo y malacólogo francés
Olivier Dollfus (1931-2005), geógrafo francés
(2451) Dollfus, asteroide, nombrado por Audouin Dollfus